Sandefjordbukta ist der norwegische Name folgender Buchten:
 Bucht an der Lazarew-Küste der westantarktischen Peter-I.-Insel, siehe Sandefjord Cove
 Bucht an der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands, siehe Sandefjord Ice Bay